Dorfbauerschaft ist der Name folgender Streusiedlungen bzw. ehemaliger Bauerschaften:

 Dorfbauerschaft (Ahlen), Stadt Ahlen, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Bad Laer), Gemeinde Bad Laer, Niedersachsen
 Dorfbauerschaft (Delbrück), Stadt Delbrück, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Hamminkeln), Stadt Hamminkeln, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Heiden), Gemeinde Heiden, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Neuenkirchen), Gemeinde Neuenkirchen, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Nienberge), in der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Oelde), Stadt Oelde, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Ostbevern), Gemeinde Ostbevern, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Saerbeck), Gemeinde Saerbeck, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Senden), Gemeinde Senden, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Sendenhorst), Gemeinde Sendenhorst, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Steinfurt), Stadt Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Telgte), Stadt Telgte, Nordrhein-Westfalen
 Dorfbauerschaft (Wadersloh), Gemeinde Wadersloh, Nordrhein-Westfalen